Op Roland Garros 2014 speelden de mannen van 25 mei tot en met 8 juni de wedstrijden in het enkelspel. Rafael Nadal verdedigde zijn titel met succes en won het toernooi daarmee voor de negende keer in zijn carrière.

Algemeen

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 

Roland Garros
ITF-toernooi in 2014